Qt Script for Applications (QSA) je skriptovací engine, doplněk k toolkitu Qt.
Skriptovací jazyk je založen na standardu ECMAScript. Knihovna obsahuje vlastní engine, jednoduchý editor skriptů a dva rozšiřující systémy pro vytváření jednoduchých dialogů ve skriptech, čtení a psaní souborů a manipulaci s procesy.

Je licencována pod duálním licencováním: GPL a komerční licence

QSA je vydávána Trolltechem pro následující platformy:
 QSA pro X Window System (Linux/Unix)
 QSA pro Apple Mac OS X
 QSA pro Microsoft Windows (pouze verze QSA kompatibilní s Qt 4 jsou dostupné pod GPL)

Externí odkazy
 Domácí stránka QSA
 Dokumentace ke QSA

Software